Стонятино — название нескольких населённых пунктов:
 Стонятино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Стонятино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.